Klug ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Klug ist ein Übername und bezieht sich auf einen klugen Menschen.

Namensträger 
 Aaron Klug (1926–2018), britischer Biochemiker südafrikanischer Herkunft
 Andrea Klug (* 1965), deutsche Juristin, Richterin und Hochschullehrerin für Wirtschaftsprivatrecht
 Annette Klug (* 1969), deutsche Fechterin
 Annick Klug (* 1967), Schweizer Schauspielerin
 Astrid Klug (* 1968), deutsche Politikerin

 Brian Klug, britischer Senior-Forschungsstipendiat und Lehrer für Philosophie (BA/MA)
 Chris Klug (* 1972), US-amerikanischer Snowboarder 
 Christina Klug (* 1989), österreichische Popsängerin, siehe Luttenberger*Klug
 Clara Klug (* 1994), deutsche Wintersportlerin
 David Klug (1618–1688), deutscher lutherischer Theologe

 Ekkehard Klug (* 1956), deutscher Politiker
 Erich Klug (1941–2011), deutscher Veterinärmediziner

 Gabriele C. Klug (* 1955), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Georgina Klug (* 1984), argentinische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Gerald Klug (* 1968), österreichischer Politiker, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie in Österreich seit 2016 (SPÖ)
 Gereon Klug (* 1969), deutscher Autor und Journalist
 Hanns Joachim Klug (1928–2013), deutscher bildender Künstler
 Hartmut Klug (1928–2019), deutscher Dirigent und Pianist
 Hedi Klug (1932–2003), tschechische Operetten-, Opern- und Konzertsängerin (Sopran)
 Heinrich Klug (1837–1912), Senator und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
 Heinz G. Klug (HG Klug; 1937–2015), deutscher Maler

 Helmut Klug (1921–1981), deutscher Schachkomponist und -redakteur
 Ignaz Klug (1877–1929), deutscher Theologe
 Johann Christoph Friedrich Klug (1775–1856), deutscher Entomologe
 Johanna Klug (* 1998), deutsche Basketballspielerin
 Joseph Klug (~1490–1552), deutscher Buchdrucker
 Joseph Klug (Physiker) (1862–1925), deutscher Physiker
 
 Klaus Müller-Klug (* 1938), deutscher Bildhauer
 Lili Klug (1876–nach 1902), österreichisch-deutsche Theaterschauspielerin
 Lipót Klug (1854–1944), ungarischer Mathematiker
 Markus Klug (* 1976), deutscher Trainer im Galoppsport
 Melchior Klug (um 1720 nachgewiesen), Steinhauer
 Monika Müller-Klug (* 1937), deutsche Bildhauerin
 Oskar Klug (1902–1987), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Peter Klug (* 1965), deutscher Maler, Grafiker und Bühnenbildner
 Rainer Klug (* 1938), deutscher katholischer Theologe
 Ria Klug (* 1955), deutsche Autorin

 Saskia Klug (* 1979), deutsche Juristin und Richterin am Bundesarbeitsgericht
 Scott L. Klug (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Simon Klug (1871–1945), österreichischer Politiker (CS), Abgeordneter zum Nationalrat
 Siri Klug (* 1972), österreichische Kamerafrau
 Thomas Klug (* 1966), deutscher Fernsehmoderator und Nachrichtensprecher
 Till Müller-Klug (* 1967), deutscher Autor und Regisseur
 Udo Klug (1928–2000), deutscher Fußballtrainer und -manager
 Ulrich Klug (1913–1993), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker (FDP)
 Wilhelm Klug (1910–2001), deutscher Neurochirurg
 Wolfgang Klug (* 1929), deutscher Altphilologe

Siehe auch 
 
 Klugheit

Weblinks 
 Klug bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname